Le terme ligne 330 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Voies ferrées 
 Ligne 330 des chemins de fer hongrois
 Ligne 330 des chemins de fer tchèques

Voir aussi 
  

330